Еллсворт або Елсворт () — поширене англомовне власне ім'я, що зустрічається як топоніми, прізвища та імена.

Персоналії 
 Лінкольн Елсворт (1880—1951) — американський полярний дослідник.
 Олівер Елсворт (1745—1807) — американський адвокат та політик.
 Еллсворт Пейн Кілліп (1890—1968) — американський ботанік.

Топоніми

Земля Елсворта — земля в Західній Антарктиді
 Елсворт — гори в Землі Елсворта
 Елсворт — гора (2925 м) в хребті Королеви Мод
 Елсворт — підльодовикове озеро в Землі Елсворта у Західній Антарктиді
 Елсворт — аргентинська наукова антарктична станція

Елсворт — адміністративно-територіальний округ в штаті Канзас
 Еллсворт — місто, штат Айова
 Еллсворт — місто, штат Канзас
 Еллсворт — місто, штат Мен
 Еллсворт — місто, штат Міннесота
 Еллсворт — місто, штат Нью-Гемпшир
 Еллсворт — місто, штат Пенсільванія
 Еллсворт — місто, штат Вісконсин
 Еллсворт — поселення, штат Іллінойс
 Еллсворт — поселення, штат Мічиган
 Еллсворт — поселення, штат Вісконсин